Krumbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Krumbach (Kammel) – vattendrag i  Bayern, 
 Krummbach (Ablach) – vattendrag i Baden-Württemberg, 
 Krumbach (Schwaben) – kommun i Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Krumbach (Niederösterreich), Politischer Bezirk Wiener Neustadt, 
 Krumbach, Vorarlberg, kommun, Bezirk Bregenz, Vorarlberg